Il termine torchio si riferisce ad un sistema per concentrare la pressione su uno spazio limitato. Esistevano macchinari di diverso tipo dedicati alle più svariate applicazioni. Tra i più importanti si possono citare:

 Il torchio calcografico per la produzione di illustrazioni;
 il torchio tipografico per la stampa di testi;
 il torchio vinario per la produzione del vino;
 il torchio idraulico per il sollevamento dei pesi;
 il torchio oleario è uno strumento usato per la spremitura dei frutti e dei semi oleaginosi
 il torchio da pasta è una macchina, manuale o elettrica, utilizzata in cucina per trafilare la pasta.

Geografia
Torchio – frazione del comune di Cisano Bergamasco